Преброяването на населението в България през 1965 година се състои на 1 декември. За първи път се провеждат съпътствуващи извадкови изследвания за раждаемостта и миграцията на населението.

Към 1 декември 1965 г. населението на страната е 8 227 866 души, от тях 4 114 167 (50,00 %) са мъже и 4 113 699 (50,00 %) са жени. Населението в градовете е 3 822 824 (46,46 %), а в селата е 4 405 042 (53,54 %).

Резултати

Местоживеене и пол 
Население по местоживеене и пол:

Местоживеене, пол и възраст 
Население по местоживеене, пол и възраст:

Местоживеене, пол и образование 
Население на 7 и повече години по местожиевеене, пол и образование:

Местоживеене, пол и семейно положение 
Население по местоживеене, пол и семейно положение:

Етнически състав 

Численост и дял на етническите групи:

Вижте също 
 Население на България

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в България
1965 година в България